Большое Стиклево () — деревня в Новодворском сельсовете Минской области.

Население 
Население деревни согласно переписи населения (2009 г.) составляет 1434 человека. Количество домов — около 500.

История 
Деревня Б.Стиклево упоминается ещё в 1840 год - на старых картах названия Большое и Малое Сциклево, когда деревня входила в состав Свято-Николаевской церкви д. Замосточье. При советской власти обе деревни переименованы на более благозвучное Стиклево.

Предприятия 

 ООО «Пять Континентов». Завод виноградных вин (ул. Фабричная, 16-55)
 ЧПУП «Ольгрета»

Достопримечательности

Примечания

Ссылки 
 Виртуальный тур внутри храма
 Виртуальный тур по территории храма

Населённые пункты Минского района